Okafor ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Okafor (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Emeka Okafor (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jahlil Okafor (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Noah Okafor (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Simon Akwali Okafor (1934–2014), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Awka